Stuchs (zeitgenössisch auch Stüchs u. ä.) ist der Name folgender Personen:
 die Herren von Stixenstein und  Trautmannsdorf, Niederösterreich, im Mittelalter, siehe Stuchs von Trautmannsdorf
 eine Druckerdynastie im Nürnberg des 15. und 16. Jahrhunderts, siehe Stuchs (Nürnberger Familie)

 Georg Stuchs († 1520), Drucker in Nürnberg
 Johann Stuchs (um 1510–30), Drucker in Nürnberg